Orăști ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Orăști (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Orăști (Călărași), Dorf im Kreis Călărași